Keresztes Károly (1891–1944) zeneszerző, lapszerkesztő
 Keresztes Károly (1969) evezős